Словарь рифм — сборники рифм использующиеся для написания лирики. Как правило, такие работы не дают определение терминов, как в традиционном словаре.

Библиография

Русские словари рифм 
 «Лексикон» И. Тодорского (1800);
 «Собрание рифм по алфавиту» (Свечин(?),1834, 1836);
 «Руководство к стихосложению». М. Бродовский (1887);
 «Словарь рифм русского языка». Л. Шаховская (1890);
 «Правила сочинения стихов и рифмовник» К. И. Ш-въ (1903);
 «Полный словарь русских рифм» Н. Абрамов (Петербург, 1912).

Современные словари русских рифм 
 1993 — П. М. Фок «Практический словарь рифм»;
 1996 — Н. Абрамов «Полный словарь русских рифм» (переиздание словаря 1912 г.);
 2002 — В. В. Онуфриев «Словарь популярных рифм».
 2004 — П. Лебедев, Л. Студеникина, Е. Коровкина «Словарь рифм».

По поэтам 
 Словарь рифм А. Блока (сост. Т. Ю. Максимова);
 Словарь рифм М. Ю. Лермонтова / Под ред. В. В. Бородина, А. Я. Шайкевича; Сост. Авдеева А. А., Бородин В. В., Быкова Н. Я., Козокина С. М., Гордеева Н. А., Макарова Л. А., Шайкевич А. Я. // Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Науч.-ред. совет изд-ва «Сов. Энцикл.» — М.: Сов. Энцикл., 1981. — С. 666—716.
 Словарь рифм Иосифа Бродского (сост. Бабакин) 1998;
 Словарь рифм Беллы Ахмадулиной (сост. Бабакин А. Л.) 2000;
 Словарь рифм Евгения Евтушенко (сост. Бабакин А. Л.) 2000;
 Словарь рифм Роберта Рождественского (сост. Бабакин А. Л.);
 Словарь рифм Марины Цветаевой. 2000;
 Словарь рифм А.Пушкина — «Pushkins Ryhmes» (США) 1974;
 Словарь рифм С. А. Есенина (Составители: А. Н. Захарова и А. П. Зименкова).
 Словарь рифм романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина;
 Словарь рифм поэмы Твардовского «Василий Тёркин» (составитель двух последних — Н. Лазоркина).

Другая литература 
 Т. С. Царькова «Первый русский словарь рифм». Проблемы стиховедения и поэтики. Межвузовский научный сборник. Алма-Ата, 1990.
 Н. Абрамов, «Полный словарь русских рифм», вступление.
 С. В. Калачева. Стихосложение (из курса лекций по «введению в литературоведение»). Издательство Московского университета, 1970.
 А. А. Бурячок «Словник українських рим», Передмова. Киiв, видавництво «Наукова думка», 1977.
 Ю. М. Лотман «О поэтах и поэзии», Анализ поэтического текста.
 М. Л. Гаспаров, Предисловие к первому изданию «Словаря русских созвучий» С. М. Федченко. «Русские словари», «Астрель», «АСТ», *Москва, 2000.* А. П. Квятковский: Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. — М.: Сов. Энцикл., 1966. — 376 с.

Ссылки 
Словари на русском языке:
 
 Rifmoved.ru

Словари на английском языке:
 Rhymer — Find Rhymes Fast

Словари на украинском языке:
 «Рими України» — імовірнісний онлайновий словник точних та неточних рим.
 Онлайн словник українських рим 
Словари на немецком языке:
 Echtreim, Online-Reimdatenbank (Ergebnisse getrennt nach reinen Reimen, Assonanzen und identischen Reimen)

Поэзия